Сани може да се отнася до:
 Сани (дем Касандра), курортно селище в западен Халкидики, Гърция
 Сане (Палене), или Сани, древен град в западен Халкидики, Гърция
 Сане (Акте), или Сани, древен град в източен Халкидики, Гърция
 Сани (певица), българска поп-фолк певица, активна 1997–2003 г.
 Сани Алекса, българска поп певица, активна след 2012 г.
 САНИ, българска абревиатура за:
 Сръбска академия на науките и изкуствата
 Словенска академия на науките и изкуствата